Cruceños – abitanti di La Cruz (Colombia)
Cruceños – abitanti di Santa Cruz de la Sierra
Cruceños – abitanti di Vila de Cruces